Ex Oriente (seria wydawnicza) –
 Ex Oriente Lux – album muzyczny
 ex oriente lux – sentencja łacińska: światło (kultury) ze wschodu (przychodzi)

Zobacz też